Nucet (Bihor), stad in district Bihor
 Nucet (Dâmbovița), landelijke gemeente in district Dâmbovița